elektron – cząstka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznym
 elektron – stop magnezu
 elektron (elektrum) – naturalnie występujący stop złota i srebra
 elektron – grecka nazwa bursztynu
 Elektron – generator tlenu używany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Elektron – marka telewizorów kolorowych produkcji ZSRR, importowanych do PRL
 Elektron – producent elektronicznych instrumentów muzycznych

Zobacz też 
 electron